Charles Emil Ruthenberg – politico statunitense
 Georg Ruthenberg, noto come Pat Smear – chitarrista statunitense
 Sebastian Ruthenberg – giocatore di poker tedesco